Баюк — фамилия:

 Баюк, Андрей (1943—2011) — словенский политический деятель.
 Баюк, Пётр Ксенофонтович (1920—1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.